

Persone
Alberto Sinigaglia – giornalista italiano
Alessandro Sinigaglia ("Vittorio") – partigiano italiano
Daniele Sinigallia – produttore discografico, arrangiatore e musicista italiano
Davide Sinigaglia – calciatore italiano
Giuseppe Sinigaglia – canottiere e militare italiano
Leone Sinigaglia – compositore italiano
María Alicia Sinigaglia – schermitrice argentina
Oscar Sinigaglia – ingegnere e industriale italiano
Sandro Sinigaglia – poeta italiano
Serena Sinigaglia – regista teatrale italiana

Altro
Sinigaglia – forma ottocentesca per indicare la città di Senigallia
Stadio "Giuseppe Sinigaglia" – stadio della città di Como
22ª bis Brigata Garibaldi "Vittorio Sinigaglia" – brigata partigiana operante nel Fiorentino

Pagine correlate 
 Fiera di Senigallia